Die Irish League 1912/13 war die 23. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Titelverteidiger Glentoran FC wurde zum fünften Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Mannschaften aus der Vorsaison, sowie die Aufsteiger Bohemians Dublin und Tritonville FC, ebenfalls aus Dublin. Die Teams spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten mussten die Liga wieder verlassen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 

1912/13
Fußballsaison 1912/13